Владислав Сергійович Трубіцин (н. 1 лютого 1983, Харків, УРСР) — депутат Київської міськради IX скликання (партія Слуга народу), голова комісії Київської міськради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Фігурант кримінального провадження щодо корупції в Київській міській раді. Також, за даними деяких ЗМІ, Владислав Трубіцин замішаний у скандалі з коштами, які були виручені від проведення аукціонів, і мали бути направлені на допомогу ЗСУ, але на рахунки благодійних фондів так і не були зараховані.

Біографія 
Народився 1 лютого 1983 року у Харкові. З 2001 року займався підприємницькою діяльністю у мистецько-антикварній сфері.

У 2010 році був директором київського антикварно-букіністичного магазину «Букініст». 2015 року заснував галерею мистецтв «Старовинна книга».

Громадська діяльність 
У червні 2020 року став організатором протестних акцій та очолив ініціативну групу із захисту книжкового ринку «Петрівка» в Києві від спроб його знищення новими власниками земельних ділянок. Заснував ГО «Книжковий ринок», яка має боротися за збереження ринку, розірвання договорів оренди та передачі ринку у власність територіальної громади Києва.

У червні 2021 року ввійшов до редакційної колегії літературно-мистецького часопису «Літературна Україна».

Політика 
2020 року обраний депутатом Київської міської ради від Слуги народу (№ 5 у списку). Балотувався на окрузі Оболонського району Києва. Очолює комісію з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

Розслідування 

9 лютого 2022 року Трубіцина з 5 колегами було затримано детективами НАБУ. Йому було вручено підозру у отриманні хабаря на 1,26 млн грн.

За даними слідства, Трубіцин у змові з групою осіб з керівниками комунальних підприємств Києва, організував схему заробітку за організацію перемоги у тендерах на розміщення точок пересувної торгівлі («купав»). Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо). Свої послуги учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік. При передачі частини неправомірної вигоди у розмірі 1,26 млн грн депутата та ще п'ятьох осіб викрили.

11 лютого 2021 року ВАКС обрав Трубіцину запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів з заставою в 14,9 млн грн.

НАБУ і САП просили заарештувати Трубіцина з можливістю внесення застави на 24,81 млн грн. Трубіцин нібито вимкнув телефон перед затриманням, а під час арешту мав інший телефон, якими раніше не користувався.

14 лютого НАБУ опублікувало запис переговорів фігурантів справи щодо отримання хабаря, у відео Трубіцин обговорює обставини отримання винагороди.

16 лютого після внесення застави Трубіцин вийшов з СІЗО, він мав здати свої документи і мав носити електронний браслет.

18 лютого журналіст Юрій Бутусов оприлюднив документи про те, що 2010 року Трубіцина було засуджено: 2 березня 2010 року Ізюмський міжрайонний суд Харківської області визнав Трубіцина винним у підробці документів. 27-річний Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду і з'явився з фіктивними перевірками на два ринки в Ізюмі. Суд звільнив Трубіцина від кримінальної відповідальності, а сам Трубіцин не прийшов на засідання.

22 лютого Трубіцин вийшов з партії Слуга народу. 11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували обвинувальний акт щодо Трубіцина та його співучасників до суду для розгляду по суті.

Восени 2022 року Трубіцин провів серію аукціонів, які позиціонувались як благодійні для допомоги ЗСУ. Виявилося, що зібрані гроші не надійшли на рахунки БФ «Рідна Оболонь», який виступав організатором. Співзасновником БФ є Трубіцин. На аукціоні 26 листопада перебував Аман Моламов, підозрюваний у справі про хабар у 1,39 млн грн, де головним фігурантом є Трубіцин.

Зазвичай на аукціонах, які проводив Владислав Трубіцин, виставляли «антикваріат», який роками ніхто не купував через його низьку якість. Ті, хто передавали такі лоти, отримували часткову грошову компенсацію за рахунок грошей, отриманих з цього ж аукціону. Докази справжності товару і те чи не був він вкрадений, ніхто не вимагав. Покупцями лотів були люди з фінансовими можливостями, яким продавали лоти за завищеними цінами, а в обмін на це їм обіцяли заступництво з Офісу президента. Наприклад, одним з таких покупців став бізнесмен Василь Хмельницький, який щиро хотів допомогти ЗСУ, але був обдурений. Кожен аукціон супроводжувався участю в ньому підставних людей, які брали участь у торгах лише задля підвищення вартості лотів, а також купували «антикваріат», який не мав попиту, щоб потім продавати його на наступних аукціонах. Тобто, нібито продані лоти і нібито виручені кошти, і нібито підтримка ЗСУ — все є фікцією схеми Трубіцина. У свою чергу, реальні продажі лотів були лише за готівку, яка на рахунки заявлених благодійних фондів не надходила. Тому звісно, ці гроші не могли бути витрачені на підтримку ЗСУ. Уся ця готівка була поділена між співучасниками схеми Трубіцина.

9 лютого 2023 року виповнився рівно рік з того часу, як НАБУ викрило депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина та п'ятьох його спільників на отриманні хабаря у розмірі 1,26 млн гривень. Проте досі депутат Трубіцин не покараний, хоча у правоохоронців було більш ніж достатньо часу. До того ж Трубіцин зберіг не лише депутатський мандат, а й посаду голови Постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, що дозволяє йому й далі реалізовувати сумнівні схеми.

Востаннє НАБУ публічно згадувало про справу Трубіцина ще 11 жовтня 2022 року, повідомивши, що досудове розслідування у справі завершено і обвинувальний висновок скеровано до суду. З того часу про судовий розгляд цієї справи майже нічого невідомо. Все це дуже схоже на намагання зам'яти справу, що цілком можливо, враховуючи, що в справі опосередковано фігурує одіозний заступник голови Офісу Президента Олег Татаров. Його ім'я декілька разів згадується на «плівках Трубіцина» в контексті того, що саме Татаров курує діяльність Трубіцина із ОП.

У свою чергу журналіст-розслідувач Ярослав Бондаренко проаналізував чотири благодійні аукціони, що були проведені Владиславом Трубіциним у другій половині 2022 року. Журналіст з'ясував, що під час цих аукціонів на торги виставляли антикваріат низької якості, який продавали завдяки шахрайській схемі за штучно завищеними цінами, а гроші від продажу розікрали.

За словами журналіста Бондаренка, Владислав Трубіцин вирішив, що війна все спише, а в крайньому випадку друзі з Офісу президента допоможуть «відмазати». Саме так, підкреслює журналіст-розслідувач, депутат Трубіцин організував серію аукціонів нібито на підтримку ЗСУ, а виявилося, що не на ЗСУ зовсім, а на підтримку самого депутата-хабарника. "Під час аукціонів було зібрано близько 15 млн гривень, але гроші, адресовані від продажу нібито антикваріату та старовинних книг, так і не знайшлися на рахунках заявленого благодійного фонду «Рідна Оболонь», — резюмував журналіст Ярослав Бондаренко.

В той самий час підприємець та співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний наголошує, що в одній з розмов з Трубіциним той козиряв зв'язками і ультимативно стверджував, що жодне будівництво на Оболоні не може відбутись без його згоди. Таким чином, Трубіцин відкрито натякав на хабар. Підприємець стверджує, що таким чином Трубіцин має на меті створити собі образ борця із корупцією, але це робить людина, яка сама офіційно підозрюється у корупції та здирництві. Адже понад рік тому Трубіцин був арештований Вищим антикорупційним судом у справі НАБУ, де його підозрюють в тому, що він організував схему отримання неправомірної вигоди за розміщення МАФів. В матеріалах ЗМІ фігурує цифра 20 тисяч хабара за точку, що дорівнює 600-700 тис дол на місяць. Також бізнесмен Ігор Тинний нагадує, що саме початок повномасштабного вторгнення росії, 24 лютого 2022 року, вберіг Трубіцина та його поплічників від громадської уваги. 

Всередині лютого 2023 року з’ясувалось, що Вищий антикорупційний суд почав заслуховувати «справу Трубіцина» по суті. Загалом слідство бере до уваги записи розмов Владислава Трубіцина та його найближчого оточення. В одному з таких записів фігурує помічник Трубіцина, який зізнається, що «усі питання курує Татаров, адже сам Трубіцин їздить до нього раз на тиждень для повного звіту». Свого часу одіозний заступник голови Офісу президента Олег Татаров також проходив по одній зі справ НАБУ, але потім її забрала СБУ, після чого усе «зам’ялось».

Центр протидії корупції нагадує, що попри звинувачення від правоохоронців Владислава Трубіцина у хабарництві, він досі не виключений зі складу фракції «Слуга народу» у Київраді. Це підтвердили у секретаріаті Київської міської ради. Більше того, Трубіцин досі є головою постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. В той самий час Трубіцин виключений з партії «Слуга Народу» до закінчення розгляду справи стосовно нього.

ЗМІ про Владислава Трубіцина 
 «В Украине, к сожалению, утрачена культура домашних библиотек» 
 Журнал «Антиквар»
 Умная роскошь
 «Никакая „электронка“ не победит классическую книгу» 
 Классик в современном контексте 
 Фестиваль городской культуры Булгаков-FEST прошел в Киеве.
 На пленарному засіданні Київської міської ради було створено нове міжфракційне об‘єднання «Успішний Київ» 
 Глава комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства о реформах в системе городского управления, которые ждут столицу 
 Вимагав понад мільйон: НАБУ викрило на хабарі депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина
 Суд заарештував з альтернативою застави чотирьох спільників депутата Трубіцина
 Корупція як компетенція: НАБУ завершило слідство у скандальній справі Трубіцина-Моламова
 Как выглядит преступная схема депутата-взяточника Трубицына
 Владислав Трубіцин та імітація благочинності. Куди зникли 14 млн грн, зібрані на аукціонах для допомоги ЗСУ
 Депутата Київради Трубіцина запідозрили у шахрайстві — зібрані ним гроші для ЗСУ зникли невідомо куди, — ЗМІ
 Журналист Бондаренко обвинил депутата Киевсовета Трубицына в краже денег от благотворительных аукционов в пользу ВСУ
 Підозрюваний у корупції депутат Київради Трубіцин влаштовує шахрайські псевдоаукціони, — журналіст
 Рік справи Трубіцина. Чому за корупцію в Київраді досі ніхто не покараний
 Помста корупціонерів, або як відволікти увагу і продовжувати рекет у Києві
 ВАСК починає розглядати по суті справу про хабар Трубіцина, який звітує Татарову, – "Схеми"
 Відомий столичний підприємець натякнув, що "слуга" Трубіцин вимагав і у нього хабар
 Из фракции "Слуги Народа" в Киевсовете до сих пор не исключили обвиняемого в коррупции Трубицина - Центр Противодействия Коррупции

Примітки 

Уродженці Харкова
Українські підприємці
Антиквари
ЗеКоманда